Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Barbara Schett che ha battuto in finale Patty Schnyder 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Barbara Schett (campionessa)
 Patty Schnyder (finale)
 Denisa Chládková (primo turno)
 Åsa Carlsson (primo turno)

 Květa Hrdličková (primo turno)
 Ángeles Montolio (semifinali)
 Gala León García (quarti di finale)
 Paola Suárez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2000